Кубок Футбольної ліги 1996–1997 — 37-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге у своїй історії здобув Лестер Сіті.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня/3 вересня 1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня/4 вересня 1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня/3 вересня 1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 серпня/4 вересня 1996

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/24 вересня 1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/25 вересня 1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/24 вересня 1996

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/25 вересня 1996

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 1996

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 листопада 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 листопада 1996

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 листопада 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 листопада 1996

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 грудня 1996

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 січня 1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 січня 1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 січня 1997

|}
Перегравання

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 січня 1997

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 лютого/11 березня 1997

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 лютого/12 березня 1997

|}

Фінал

Матч

Перегравання

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf 
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase  

1996–1997
1996 у футболі
1997 у футболі
1996 в англійському спорті
1997 в англійському спорті